Кузминский — фамилия; имеет женскую форму Кузминская.
 Кузминский, Александр Михайлович (1844—1917) — русский судебный деятель, сенатор, первоприсутствующий в соединенном присутствии первого и кассационного департаментов Сената.
 Ищеин-Кузминский, Андрей — посланник царя Ивана Грозного в Константинополь.  См. также 
 
 Кузминская